Toponímia:
 Vall de San Fernando, vall urbanitzada al sud-est de Califòrnia (Estats Units)
 San Fernando (Califòrnia) 
 San Fernando de Henares, municipi de la Comunitat de Madrid
 San Fernando (Cadis), localitat de la província de Cadis (Andalusia, Espanya)
 San Fernando (Buenos Aires)
 Vall de San Fernando  o San Fernando Valley , vall urbanitzada al sud-est de Califòrnia (Estats Units)
 San Fernando (Pampanga), ciutat de les Filipines
 San Fernando (Tamaulipas), municipi de Mèxic
 Entitats:
 Reial Acadèmia de Belles Arts de San Fernando, institució creada el 1752, amb seu a Madrid
 Banco de San Fernando o Banco Español de San Fernando, institució financera creada el 1829
 Altres:
 Cruz Laureada de San Fernando  o Creu Llorejada de Sant Ferran , condecoració militar